Rutan Voyager – aereo da primato
 Burt Rutan – ingegnere statunitense
 Erik Rutan – cantante, chitarrista e produttore discografico statunitense
 Marguerite Rutan – religiosa francese, beata